Les proves de Bàdminton als Jocs Europeus de 2015 tindran lloc del 22 al 28 de juny de 2015 al Bakú Sports Hall.

Qualificació

Medallistes

Referències 

Bàdminton
Esports als Jocs Europeus 2015